Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Baku Cup 2015 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla ukrajinská tenistka Elina Svitolinová, která se turnaje neúčastnila.

Andrea Hlaváčková, figurující na 149. příčce žebříčku WTA, podruhé v probíhající sezóně přešla první kolo hlavní soutěže okruhu WTA Tour. V první fázi zdolala pátou nasazenou Srbku Bojanu Jovanovskou, aby ji následně vyřadila ruská tenistka Alexandra Panovová. Ukrajinka Lesja Curenková, která den před rozehráním získala svůj premiérový titul WTA na Istanbul Cupu 2015, z turnaje odstoupila.

Dvě nejvýše tenistky nasazené vypadly v semifinále. Turnajová jednička Anastasija Pavljučenkovová nestačila na Gasparjanovou a druhá nasazená Italka Karin Knappová překvapivě podlehla rumunské kvalifikantce Țigové.

Ruska z druhé stovky žebříčku Margarita Gasparjanová pak v boji o titul zdolala Patricii Marii Țigovou po třísetovém průběhu 6–3, 5–7 a 6–0. Připsala si tak premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour. Na turnaji získala „double“, když triumfovala i v deblové soutěži.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Baku Cup
Sport v Ázerbájdžánu v roce 2015
WTA Tour 2015